Dos destructores de la Armada Imperial Japonesa han recibido el nombre :

 El Tanikaze, líder de la Clase Tanikaze, activo desde 1919 hasta 1935.
 El Tanikaze, de la Clase Kagerō, activo desde 1941 y hundido en 1944.